Това е списък с филмите, които са продуцирани и разпространени от американското студио „Кълъмбия Пикчърс“ от 1940 г. до 1949 г.

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Вижте също 
 Кълъмбия Пикчърс

Източници 

Списъци
Списъци с филмите по киностудио